Лабзина — женская форма русской фамилии Лабзин. Известные носительницы:
 Лабзина, Анна Евдокимовна (1758—1828) — русская мемуаристка.
 Лабзина, Ольга Николаевна (1905—1971) — советская театральная актриса, народная артистка РСФСР.